Бека́а — топоним:

 Долина Бекаа — долина на востоке Ливана
 Бекаа (мухафаза) — одна из мухафаз (провинций) Ливана.